Darfur – regione del Sudan
Conflitto del Darfur
Sultanato del Darfur
Darfur – comune del Minnesota
Darfur – film del 2009 diretto da Uwe Boll